Санта Маргарита има више значења:

 Санта Маргарита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Маргарита (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Маргарита (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита, Ла Ескондида (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Маргарита, Коралес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Маргарита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Маргарита (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Маргарита (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Маргарита (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Маргарита (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Маргарита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Маргарита (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита, Ел Чапарал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Маргарита (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Маргарита (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Маргарита (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Маргарита (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита, Паиха (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Маргарита (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Маргарита (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику